Pieni Porosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Porosaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 
 Pieni Porosaari (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar